Auvinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1857-1918), prêtre et homme politique finlandais
 (né en 1993), joueur finlandais de hockey sur glace
 Markus Auvinen (né en 1992), coureur cycliste finlandais
Pekka-Eric Auvinen (né en 1989), tueur en série finlandais
 (1931-1996), acteur et directeur de théâtre finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois